Il singolare del Valencia Open 500 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Andy Murray, ma è stato eliminato al secondo turno da Juan Mónaco.

David Ferrer ha battuto in finale Marcel Granollers 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Andy Murray (secondo turno)
 Robin Söderling (semifinali)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 David Ferrer (campione)

  Michail Južnyj (ritirato)
  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (ritirato) 
  Gaël Monfils (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Valencia Open 500 2010
ATP World Tour 2010